Турнір з боксу у важкій вазі на літніх Олімпійських іграх 2004 пройшов з 18 по 28 серпня і в ньому взяли участь 16 боксерів. Вагові норми становили від 81 до 91 кг.

Формат змагань 
Участь у турнірі взяли 16 боксерів, які пройшли кваліфікаційні відбори, що проводилися у 2003 та 2004 роках. Усі бої проходили у форматі чотирьох раундів по дві хвилини. Очки нараховувалися за точне попадання в голову, або торс. Троє із п'яти суддів мали зафіксувати попадання. Переможцем ставав боксер з більшою кількістю влучень.

Розклад

Турнір 
{{Турнір16Пропуски
|RD1=Перший раунд
|RD2=Чвертьфінали
|RD3=Півфінали
|RD4=Фінал
|team-width=320
|RD1-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Одланьєр Соліс|CUB|2004|літніх}} |RD1-score01=24
|RD1-team02= |RD1-score02=21
|RD1-team03= |RD1-score03=DSQ
|RD1-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Вілмер Васкес|VEN|2004|літніх}} |RD1-score04=WO
|RD1-team05= |RD1-score05=17
|RD1-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Насер Аль-Шамі|SYR|2004|літніх}} |RD1-score06=30
|RD1-team07={{СпортсменОІ прапор 2|Вугар Алекперов|AZE|2004|літніх}} |RD1-score07=18
|RD1-team08= |RD1-score08=14
|RD1-team09= |RD1-score09=
|RD1-team10={{СпортсменОІ прапор 2|Девін Варгас|USA|2004|літніх}} |RD1-score10=RCS
|RD1-team11={{СпортсменОІ прапор 2|Віктор Зуєв|BLR|2004|літніх}} |RD1-score11=RCS
|RD1-team12= |RD1-score12=
|RD1-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Мухаммед Ель-Саєд|EGY|2004|літніх}} |RD1-score13=18+
|RD1-team14= |RD1-score14=18
|RD1-team15= |RD1-score15=22
|RD1-team16={{СпортсменОІ прапор 2|Адам Форсайт|AUS|2004|літніх}} |RD1-score16=32
|RD2-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Одланьєр Соліс|CUB|2004|літніх}} |RD2-score01=24
|RD2-team02= |RD2-score02=4
|RD2-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Насер Аль-Шамі|SYR|2004|літніх}} |RD2-score03=RCS
|RD2-team04= |RD2-score04=DSC
|RD2-team05= |RD2-score05=27
|RD2-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Віктор Зуєв|BLR|2004|літніх}} |RD2-score06=36
|RD2-team07={{СпортсменОІ прапор 2|Мухаммед Ель-Саєд|EGY|2004|літніх}} |RD2-score07=27
|RD2-team08= |RD2-score08=12
|RD3-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Одланьєр Соліс|CUB|2004|літніх}} |RD3-score01=RCS
|RD3-team02= |RD3-score02=27
|RD3-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Віктор Зуєв|BLR|2004|літніх}} |RD3-score03=WO
|RD3-team04= |RD3-score04=
|RD4-team01=

Посилання 
 Official Olympic Report 

Бокс на літніх Олімпійських іграх 2004